Heterogyna är ett släkte av bin. Heterogyna ingår i familjen Heterogynaidae. 

Heterogyna är enda släktet i familjen Heterogynaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bin
Heterogyna